Die Nemzeti Bajnokság 1970 war die 69. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum elften Mal Újpesti Dózsa.

Modus 
Die Saison wurde in zwei Gruppen ausgetragen, da das Spieljahr auf Herbst/Frühjahr umgestellt wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Es gab keine Absteiger. Der Erstplatzierte jeder Gruppe erhielt acht Bonuspunkte für die Saison 1970/71, die Zweitplatzierte sieben usw. Nach Saisonende wurden Entscheidungsspiele mit Hin- und Rückspiel um die Endplatzierungen durchgeführt.

Gruppe A 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Platzierungsspiele 

|}

Tabelle

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle der Gruppe A auf magyarfutball.hu (ungarisch)
 Abschlusstabelle der Gruppe B auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1970
Fußballsaison 1970